Назим:

 Назим — глава городов и населённых пунктов в Пакистане.
 Назим, Кайтаззаде Мехмет — один из ведущих турецкий поэтов XIX века.
 Назим, Назрия (род. 1994) — индийская актриса, певица, модель и телеведущая.
 Назим, Салим (род. 1955) — пакистанский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1976 года.
 Назим аль-Кудси (1906—1998) — сирийский политический деятель.